Сельма́ш — аббревиатура от словосочетания сельскохозяйственные машины.

Организации 
 Воронежсельмаш — завод по производству зерноочистительной техники, оборудования для элеваторных комплексов (зерносушилки, силоса, транспортное оборудование), арочных ангаров, оптических сортировщиков зерна (фотосепараторов).
 Гомсельмаш — крупнейший в Беларуси завод по производству зерноуборочных комбайнов.
 Ростсельмаш — крупнейший в России завод по производству зерноуборочных комбайнов.
 Сельмаш — станкостроительный завод в городе Кирове.
 Сибсельмаш — завод в Новосибирске, крупнейший в СССР производитель прицепных сельскохозяйственных машин и крупный поставщик оборонной продукции. В последнее время выпускал горно-шахтное оборудование и запорную арматуру. Ныне банкрот.
 Ковельсельмаш — крупнейший машиностроительный завод для сельского хозяйства на Украине. Находится в городе Ковель.

Топоним 
 Сельмаш — район Ростова-на-Дону.
 Сельмаш — проспект в Ростове-на-Дону.
 Сельмаш — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Сельмаш — платформа Куйбышевской железной дороги.
 Сельмаш — проектируемая станция Ростовского метрополитена.
 Сельмаш — посёлок в составе Ленинского района Челябинска.
 Сельмаш — район города Гомеля.

Спорт 
 «Сельмаш» — спортивное общество ДСО СССР.
 «Сельмаш» — советский футбольный клуб из Харькова.
 «Сельмаш» — название футбольного клуба «Звезда» из Кропивницкого в 1935—1945 годах.
 «Сельмаш» — название футбольного клуба «Звейниекс» из Лиепаи в 1961 году.
 «Сельмаш» — название футбольного клуба «Люберцы» в 1937—1945 годах.
 «Сельмаш» — прежнее название футбольного клуба «Трансмаш» из Могилёва в 1988—1991 годах.
 «Башсельмаш» — советский и российский футбольный клуб из Нефтекамска.
 «Гомсельмаш» — название футбольного клуба «Гомель» в 1978—1995 годах.
 «Гомсельмаш» — стадион в Гомеле.
 «Гомсельмаш» — одно из прежних названий стадиона «Центральный» в Гомеле.
 «Ростсельмаш» — название футбольного клуба «Ростов» из Ростова-на-Дону в 1958—2002 годах.
 «Ростсельмаш» — название стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону в 1997—2002 годах (в 1930—1996 — стадион завода «Ростсельмаш»).
 «Рязсельмаш» — прежнее название хоккейного клуба «Рязань» из одноимённого города.
 «Сибсельмаш» — команда по хоккею с мячом из Новосибирска.
 «Сибсельмаш» — стадион в Новосибирске, домашний для команды по хоккею с мячом.
 «Сибсельмаш» — советский футбольный клуб из Новосибирска.
 «Сельмашевец» — советский футбольный клуб из Фрунзе. См. также .
 «Сельмашевец» — название советского и узбекистанского футбольного клуба «Чирчик» из Чирчика в 1988—1989 годах.